Qatars MotoGP 2009 var säsongens första Grand Prix i Roadracing-VM 2009 och avhölls 10-13 april på Losail International Circuit. Söndagens tävlingar stördes av regn. 125GP-loppet fick avbrytas efter fyra varv, resultatet räknas efter 4 varv och halva poängen delas ut. 250GP-racet kördes över en förkortad distans, endast 13 varv och MotoGP-loppet sköts upp till måndagen 13 april.

Resultat MotoGP

Resultat 250cc

Resultat 125cc 

MotoGP-tävlingar 2009
2009 i Qatar